

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Bługowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Lipka
 Bługowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Złotów